Austria:
 Vellach – rzeka, dopływ Drawy

Zobacz też:
 Eisenkappel-Vellach
 Fellach